Натуральне число 2012
 2012 рік до нашої ери
 2012 рік нашої ери